Cruz Alta kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Cruz Alta, kommun, Tucumán, 
 Cruz Alta (ort i Argentina), Córdoba,

Brasilien 

 Cruz Alta, Rio Grande do Sul, ort och kommun, 
 Cruz Alta (flygplats), Rio Grande do Sul, 
 Cruzália (ort), São Paulo,

Mexiko 

 Cruz Alta, Guerrero, ort, San Luis Acatlán, 
 Cruz Alta, Veracruz, ort, Jalacingo, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar